Le championnat du monde de snooker 1999 a lieu du 17 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quarts de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
Quatrième tour de qualification :  £ 
Troisième tour de qualification :  £ 
Deuxième tour de qualification :  £ 

Meilleur break en qualifications :  £ 
Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break en qualifications :  £
Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (53) 

 142, 132, 127, 126, 124, 108, 104, 104, 100 John Higgins
 140, 123, 109, 104, 101, 100 Mark Williams
 137, 108 Tony Drago
 137 Steve James
 136, 130, 110 James Wattana
 135, 134, 122, 120, 110, 105, 100 Ronnie O'Sullivan
 133 John Parrott
 132, 126, 109, 108, 106, 104, 104, 101 Stephen Hendry
 131, 114 Chris Small
 128, 110, 104 Stephen Lee
 124, 120, 100 Matthew Stevens
 122 Dominic Dale
 120, 109 Joe Perry
 108, 103 Anthony Hamilton
 104 Ken Doherty
 103, 103 Mark King

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1999
Snooker
Snooker 1999
Sport en Angleterre en 1999
Snooker en 1999
Sport en avril 1999
Sport en mai 1999